Ford Courier steht für folgende Modelle der Ford Motor Company:

 Ford Courier (Vereinigte Staaten), Pickup (1972 bis 1981)
 Ford Courier, Kastenwagen auf Basis des Ford Fiesta (1989 bis 2001), siehe Ford Fiesta #Fiesta Courier
 Ford Transit Courier, Kleintransporter und Kastenwagen (ab 2014)